Microcythere är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av G. W. Müller 1894. Microcythere ingår i familjen Microcytheridae. 

Microcythere är enda släktet i familjen Microcytheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Microcythere